bł. Jerzy Matulewicz (1871–1927) – biskup wileński
 bł. Jerzy Rajmund Vargas González (1899–1927) – meksykański męczennik
 bł. Jerzy Häfner (1900–1942) – niemiecki ksiądz, tercjarz karmelitański, męczennik
 bł. Jerzy Kaszyra (1904–1943) – polski marianin, męczennik
 bł. Jerzy Popiełuszko (1947–1984) – polski ksiądz, męczennik

Zobacz też: Święty Jerzy (ujednoznacznienie)